Friedrich Carl bzw. Friedrich Karl ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Carl Alexander von Preußen (1801–1883), Chef der preußischen Artillerie, Gouverneur der Bundesfestung Mainz, siehe Carl von Preußen
 Friedrich Karl (Württemberg-Winnental) (1652–1698), Herzog von Württemberg-Winnental, als Vormund Regent des Herzogtums
 Friedrich Karl (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön) (1706–1761), Herzog von Schleswig-Holstein-Plön

 Friedrich Karl von Hessen (1868–1940), 1918 nomineller König von Finnland
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674–1746), Fürstbischof von Würzburg

Friedrich Carl ist der Name folgender Schiffe: